Desa (Indonesië) (in het Nederlands ook wel dessa), een dorp of dorpsstreek op het platteland van Indonesië
 Dessa (artiest), een rapper uit Minneapolis, Minnesota